Yahoo! Maps — бесплатный картографический сервис, предоставляемый компанией Yahoo! Сервис представляет собой аналог Google Maps. В Yahoo! Maps имеется три основных режима просмотра — карта, вид сверху и гибрид. Имеется бизнес-справочник и карта автомобильных дорог с поиском маршрутов, охватывающая США и Канаду. Можно посмотреть информацию о пробках на некоторых дорогах США. Также представлены карты многих крупнейших городов мира.

Картографические данные представлены NAVTEQ и Tele Atlas. Высокодетальные космоснимки метрового разрешения представлены Yahoo! Maps компанией GeoEye. Имеются снимки разрешения 1-2 метра практически на всю территорию США, а также крупных городов по всей планете.

Для работы сервиса требуется включённый в браузере JavaScript или Flash-плагин.

Был создан в Yahoo в 2002 году в качестве замены сервису MapQuest. В конце июня 2015 года сервис был закрыт.

Города бывшего СССР на Yahoo! Maps 

На Yahoo! Maps можно увидеть высокодетальные снимки ряда крупных городов постсоветского пространства, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Иркутск, Киев, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Минск, Вильнюс, Таллин, Тбилиси, Баку, Ташкент.

Сравнение космоснимков Yahoo! Maps и Google Maps 

Площадь высокодетальных космоснимков Yahoo! Maps (источник — GeoEye, разрешение 1м) по сравнению с Google Maps (источник — DigitalGlobe, разрешение 0,6м) невелика, но снимки представляют интерес, так как неплохо обработаны. Есть ряд снимков, которые вы не найдёте на геосервисах Google. Некоторые снимки новее (снимок Минска на Yahoo! Maps — 2006г, на Google Maps снят 03.04.2004). Но в целом космоснимки Google Maps свежее снимков Yahoo! Maps.

Сравнить мозаики высокодетальных снимков постсоветского пространства от Google и Yahoo! можно при помощи  для приложения Google Earth, в котором отмечены все зоны высокодетальных космоснимков Yahoo! Maps.

Yahoo! Maps для разработчиков 

Yahoo! создали API для Yahoo! Maps с целью привлечь разработчиков к интеграции Yahoo! Maps на веб-сайты с геоданными.

Существует Yahoo! Maps API трёх видов:
 Flash API, который использует платформу Adobe Flash. Имеются три вариации, что позволяет разработчику писать на JavaScript, ActionScript, или Adobe Flex 1,5.
 Ajax API для интерактивных карт, которые используют возможности, присущие браузерам, без использования Flash плагина. Ajax приложения написаны на JavaScript.
 «Простой» API. Простой API представляет собой XML формат данных (расширенный GeoRSS), для отображения точек данных поверх Yahoo! Maps. В Flash и Ajax API также есть поддержка отображения данных формата GeoRSS.

См. также 
 Веб-картография
 Космоснимки
 SAS.Планета

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статья о Yahoo! Maps
 Yahoo! Local and Maps Blog
 Yahoo! Maps API Documentation
 Yahoo! Maps API Discussion Group
 Yahoo! Maps API Gallery
 Yahoo! Maps API Gallery (older) 
 GeoRSS Home

Yahoo!
Веб 2.0
Образовательное программное обеспечение
Виртуальные атласы
Базы данных в Интернете
Веб-картография
OpenStreetMap